The Roots of Guns N’ Roses — сборник песен группы Hollywood Rose, изданный в 2004 году.

Об альбоме 
Альбом, спродюсированный участником Hollywood Rose Крисом Вебером, содержит пять оригинальных демо, записанные в 1984 году, пять миксов от Гилби Кларка, в своё время сменившего Иззи Стрэдлина в Guns N’ Roses и пять миксов от Фреда Коури, заменявшего Стивена Адлера на нескольких концертах. На миксах Shadow of Your Love и Reckless Life, сделанных Гилби, присутствуют гитарные партии Трэйси Ганса, первого гитариста Guns N’ Roses. Перезаписанные «Anything Goes» и «Reckless Life» выходили на альбомах Guns N’ Roses Appetite for Destruction и G N’ R Lies соответственно. Удивительно, но в качестве композиторов «Anything Goes», «Shadow of Your Love» и «Reckless Life» наряду с Акселем Роузом, Иззи Стрэдлином и Крисом Вебером указаны Слэш, Дафф МакКаган и Стивен Адлер, хотя на момент записи демо четвёрка Hollywood Rose ещё не была с ними знакома. Альбом вышел 22 июня 2004 года, 18 января 2005 года вышла японская версия, содержащая бонусный DVD.

Список композиций

Оригинальные демо

Миксы Гилби Кларка

Миксы Фреда Коури

Участники записи 
 Эксл Роуз — вокал
 Иззи Стрэдлин — ритм-гитара
 Крис Вебер — гитара
 Джонни Крайс — ударные
 Трэйси Ганс — гитара на «Shadow of Your Love» и «Reckless Life»

Ссылки 
 Allmusic
 Discogs

Сборники 2004 года
Guns N’ Roses
Сборники на английском языке